Elmira může být:

 Elmira (Kalifornie)
 Elmira (Indiana)
 Elmira (Michigan)
 Elmira (Missouri)
 Elmira (New York)
 Elmira (Oregon)